San Maclovio, detto anche san Macuto
Chiesa di San Macuto, a Roma
Palazzo San Macuto, a Roma